Гудзий — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Гудзий, Николай Каллиникович (1887—1965) — литературовед, историк литературы, педагог, академик АН УССР.
 Гудзий, Наталья (род. 1980) — японская бандуристка и певица украинского происхождения.